Казаки в США считаются составной частью российской диаспоры. Всего в США насчитывается до 8 тысяч казаков (или их потомков). Первые казаки появились в США еще в XIX веке (один из них - Иван Турчанинов). Оказавшись в Америке в результате ряда эмиграционных волн (Гражданская война, Вторая мировая война), казаки сохраняют свою идентичность и свои традиции. Однако, общей казачьей организации в США не существует, поскольку эмигранты разных волн зачастую не могут найти общий язык друг с другом.

В 1952 году эмигранты-казаки основали вольную общеказачью станицу Новая Кубань (штат Нью-Джерси). Глава поселения назывался атаманом (c 1986 года — Анатолий Сенченко). При станице был возведён православный Покровский храм, действует клуб, музей и кладбище.

Гражданство США имели зарубежные Донские атаманы П. Х. Попов, Н. В. Фёдоров и Я. Л. Михеев.

Крупным объединением американских казаков считается Кубанское казачье войско за рубежом во главе с атаманом Александром Певневым (Хауэлл, штат Нью-Джерси). Данная организация была основана атаманом Науменко. 

В 1966 — 1970 годах проживавшими в США донским казаком Г. В. Губаревым и кубанским казаком А. И Скрыловым был издан 3-томный «Казачий словарь-справочник», содержащий уникальные сведения по истории и государственному праву казаков. 

В США казаки официально признаны отдельной нацией. Ежегодно в США отмечается «Неделя порабощённых наций», начиная со времени принятия американского Закона «О порабощённых нациях» от 17 июля 1959 года (PL 86-90). В Законе США есть прямое указание на то, что США признают казаков народом, имеющим право на освобождение от Москвы и на свою государственность (Казакия). В мероприятиях Недели порабощённых наций 2022 года приняло участие Казачье Национально-Освободительное Движение (КНОД), входящее коллективным членом в Лигу Свободных Наций (ЛСН). Члены КНОД выступили с резким осуждением агрессивной войны, развязанной В. В. Путиным против суверенной Украины.

Из эмигрантов последней волны образован Конгресс казаков в Америке. (атаман Iegor de Saint Hippolyte). В 2010 году Конгресс казаков провел всеамериканский казачий круг в округе Честер (штат Пенсильвания). Конгресс казаков выступает в союзе с Кубанским казачьим войском за рубежом. С Конгрессом также сотрудничает Казачий Народный Союз (штат Калифорния).

См. также 
 Русская диаспора в США
 Неделя порабощенных народов в США (Казакия)

Примечания 

Казачество в США
Русскоязычная диаспора в США